Tomada elétrica — ponto de conexão de eletricidade
 Tomada (cinema) — trecho de filme ou vídeo rodado ininterruptamente
 Tomada de decisão — processo de administração
 Tomada de preços — modalidade de licitação

Desambiguação